Rujevac je lahko:
 Rujevac, Dvor (Hrvaška)
 Rujevac, Ljubovija (Srbija)